Grim (Calavera en España, Puro Hueso en Hispanoamérica), es un personaje ficticio que pertenece a la serie de animación Las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Es la personificación de la muerte, así que su apariencia es la de un esqueleto que viste una capucha negra.

Su voz en inglés es interpretada por Greg Eagles, en Hispanoamérica por Alejandro Vargas Lugo y en España por Héctor Cantolla.

Aspecto 
Es la mismísima Muerte en persona, es un esqueleto viviente con una túnica negra y una Guadaña mágica, también posee un baúl mágico que contiene elementos sobrenaturales.

Historia

Infancia 
Grim siempre soñaba con ser un cantante de Country Rock, pero su padre se negaba. Más tarde, su padre empezó a ser fan del Country Rock, y dejaba de prestar atención a Grim. Éste se hizo cantante de Country para atraer la atención de su padre, pero descubrió que no le gustaba mucho. Se encontró la hoz tirada y empezó a ser la muerte. Se independizó haciéndole creer a su padre que era cantante de Country Rock.

Adolescencia 
Grim llegó al Instituto conociendo a Velma, su mejor amiga y la princesa araña, y al Coco su mayor rival, quien le hacía jugarretas al mismo. A medida que avanzaban en el curso, se organizó en el instituto las Elecciones para el puesto de la Muerte, al que se apuntaron Grim, Velma y Coco. Este último empezó a hacer trampa en las urnas. Grim lo atrapo y, tras una pelea, Coco acabó encerrado en una tumba egipcia. Velma oyó el estruendo y se dirigió a la sala de la urna, donde tuvo lugar la pelea. Grim empezó a hacer trampa para que ganara Velma. Ésta le vio, y confundida, pensó que las trampas las hacía para que ganara él, por lo que se enfadó y se fue, dejando de ser amiga de Grim. Durante la elección del ganador, Grim, en un ataque de ira, tomó el prototipo de la hoz y desterró al Coco por haber arruinado su amistad con Velma. Al ser el único candidato que quedaba, ganó las elecciones, siendo desde entonces la Muerte.

Presente 
Grim apareció en casa de Billy para llevarse a Mr. Snuggles (el hámster enfermo de Billy). Mandy apostó por la vida del hámster y la amistad de Grim en un juego de limbo / trato / invocación en el Reino del Limbo. Grim perdió y quedó condenado con ser el mejor amigo de Billy y Mandy para siempre, ya que si incumple el trato que tiene con ellos, será encerrado en una cárcel del Submundo. Desde entonces, Grim no cumple muy bien con su trabajo por culpa de Billy y Mandy. Tiene una gran rivalidad contra Coco, el Señor del Miedo.

Futuro 
Será el ayudante y esclavo privado de Mandy, quien se convierte en la señora del planeta, a escondidas de ella planea traicionarla junto con un grupo de rebeldes, pero en un intento de ataque rebelde, fracasan.

Personajes de The Grim Adventures of Billy and Mandy